Mortada ist der Familienname von:

 Abbas Mortada (* 1981), libanesischer Politiker
 Mohammed Mortada (* 1972), libanesischer Jurist, Hochschullehrer und Politiker